«Гонка века» — советский художественный фильм, психологическая драма, спортивный фильм. Снят в 1986 году на киностудии «Мосфильм» режиссёром Никитой Орловым по сценарию в соавторстве с политическим обозревателем Центрального телевидения СССР Владимиром Дунаевым.

Сюжет 
Великобритания, конец 1960-х годов. Механик Дональд Кроухёрст, долгое время сидевший без работы, узнаёт, что организовывается кругосветная гонка «Золотой глобус». Кроухёрст, который изобрёл навигационное устройство, начинает туда пробиваться. В конце концов, заключив договор с некой фирмой, он получает яхту-катамаран, на которой и уходит в море последним участником этой гонки. Но устройство, ради которого он и ввязался во всю эту историю с целью его испытать, на катамаране установлено не было.
По условиям гонки заходить по пути в какие-либо порты и гавани запрещалось. Во время шторма судно Дональда Кроухёрста вышло из строя. Несмотря на вынужденную остановку вблизи аргентинского порта, он и его спонсоры скрыли от устроителей это нарушение правил гонки и он продолжил участие в ней, при этом даже сохраняя своё лидерство. Этот обман впоследствии и сыграл свою решающую роль в судьбе Кроухёрста.

Фильм показывает психологию главного героя, членов его семьи, их взаимоотношений в сложившейся непростой для семьи финансовой ситуации. Это обнажает все их внутренние противоречия. Пожалуй, лишь дочь Кроухёрста Рэйчел (Наталия Гусева) с честью и внутренним достоинством переносит все психологические тяготы ситуации. Сам же глава семьи не в силах вынести такой психологический груз внутреннего выбора: с одной стороны — обман, сокрытие им и его спонсорами факта нарушения правил гонки, с другой стороны — его семья на грани банкротства. В конце фильма Дональд Кроухёрст выбирает для себя третий вариант. Но, как оказалось, даже его гибель была использована его покровителями и спонсорами с целью получения прибыли.

Сюжет основан на реальных событиях 1968—1969 годов — гонке «Золотой глобус».

В ролях 
 Леонхард Мерзин — Дональд Кроухёрст
 Элле Кулль — Клер, его жена
 Ростислав Янковский — Стэнли Бест
 Гирт Яковлев — Родней Холуорт
 Улдис Лиелдиджс — Найджел Тетли
 Наталия Гусева — Рэйчел Кроухёрст
 Андрей Крюков
 Витаутас Томкус
 Василий Корзун
 Владимир Эренберг
 Тыну Луме
 Владимир Сапожнин
 Алекпер Алекперов
 Николай Хрусталёв

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Никита Орлов
 Сценаристы: Владимир Дунаев, Никита Орлов
 Оператор-постановщик: Борис Кочеров
 Художник: Феликс Ясюкевич
 Композитор: Алексей Рыбников
 Звукооператор: Леонид Булгаков

Ссылки 
 О «Гонке века» на сайте «Миелофон»

Фильмы СССР 1986 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы о спорте СССР
Фильмы с музыкой Алексея Рыбникова